Три сантима Дюпре () — французская монета, равная  французского франка, выпускавшаяся в 1795—1796 годах. Единственная монета этого номинала, выпускавшаяся во Франции. Дизайн монеты разработал Огюстен Дюпре.

Год чеканки на монетах обозначен годом республиканского календаря (4 и 5 год), монетный двор — Париж, обозначение двора — A.

В настоящее время известно всего три экземпляра этой монеты, два из них принадлежат Парижскому монетному двору. Сколько монет было выпущено в обращение — неизвестно.

Примечания

Ссылки 
 3 сантима на сайте franc.francais.free.fr
 3 сантима на сайте fr.numista.com

Монеты Франции
Номиналы в сантимах